95. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie najwyższej rangi, które odbyły się w dniach 17–25 września 2022 w Wollongong, w Australii. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio 2010). Decyzja o wyborze Wollongongu została ogłoszona 5 października 2018 przez Komitet Zarządzający UCI. Jedynie Holenderka Ellen van Dijk w jeździe indywidualnej na czas oraz Brytyjka Zoe Bäckstedt w wyścigu ze startu wspólnego juniorek, obroniły tytuły mistrzyń świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się juniorka Zoe Bäckstedt, która wywalczyła dwa złote medale.

W lutym 2022 Międzynarodowa Unia Kolarska postanowiła, że kolarki do lat 23 (orliczki) otrzymają dodatkowe medale z tęczową koszulką włącznie jadąc w wyścigach z elitą, a od 2025 (mistrzostwa świata w Rwandzie) osobne wyścigi kobiet do lat 23 zostaną dodane do programu zawodów.

Reprezentanci Polski nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 6. miejsca przez Malwinę Mul w wyścigu ze startu wspólnego juniorek oraz 5. miejsca przez Martę Jaskulską w nadprogramowej jeździe indywidualnej na czas do lat 23, w której startowała razem z elitą.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
1 marca 2022 Australijski Związek Kolarski (AusCycling) poinformował, że reprezentacje Białorusi i Rosji na podstawie zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie zostaną dopuszczone do zawodów na skutek inwazji Rosji na Ukrainę, jaka ma miejsce w 2022. W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 654 osób (218 kobiet i 436 mężczyzn) z 72 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (37 osób), Francja (33) i Holandia (30). Zgodnie z ustaleniami Komitetu Zarządzającego UCI obowiązywał specjalny system kwalifikacji. Liczba przyznanych miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego uzależniona była od jej miejsca w rankingu światowym UCI, ogłoszonym 16 sierpnia (elita i orlicy) oraz 21 sierpnia 2022 (juniorzy i juniorki). Natomiast w jazdach indywidualnych na czas każda reprezentacja mogła zgłosić maksymalnie dwie osoby. Ponadto, zarówno w rywalizacji ze startu wspólnego, jak i jeździe indywidualnej na czas w każdej kategorii wiekowej imienne prawo startu, niezależne od kwoty startowej danej reprezentacji otrzymali również aktualni mistrzowie świata (za rok 2021) oraz kontynentu (za rok 2022) (maksymalnie jedna osoba na kraj) za wyjątkiem sytuacji, gdy dana reprezentacja wywalczyła prawo wystawienia maksymalnej dopuszczalnej liczby zawodników z rankingu krajowego (wówczas nie przysługiwało jej prawo wystawienia kolejnego zawodnika, ponad maksymalny limit na kraj w danej konkurencji). W przypadku mieszanej jazdy drużynowej na czas nie przyjęto żadnego systemu kwalifikacji opartego na rankingach, a UCI dokonała zaproszeń na podstawie zgłoszeń zainteresowanych reprezentacji.

Reprezentacja Polski 
Reprezentacji Polski na podstawie zasad kwalifikacji do wyścigów ze startu wspólnego, ogłoszonych przez Komitet Zarządzający UCI przyznano 22 sierpnia 2022 następujące maksymalne limity startujących zawodników i zawodniczek:

Polski Związek Kolarski w porozumieniu ze szkoleniowcami i trenerami, mając na uwadze powyższe limity zadecydowali o zgłoszeniu 15 osób (8 mężczyzn i 7 kobiet), które obsadziły 10 (12) konkurencji (bez indywidualnej jazdy na czas juniorek).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Mężczyźni

Kobiety

Zespół mieszany

Drużynowa jazda na czas

Klasyfikacja medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2022